Guerre romano-étrusque (389 - 386 av. J.-C.)
 Guerre romano-étrusque (358 - 351 av. J.-C.)
 Guerre romano-étrusque (311 - 308 av. J.-C.)